

События 
Рим:
 Консулы Имп. Цезарь Нерва Траян А. и Квинт Артикулей Пет.
 Квестор — Адриан.
 101—102 — первая Дакская война Траяна.
 101—105 — Папа св. Эварист.
Китай:
 Отбит набег сяньби.

Родились 
 Луций Элий Цезарь, государственный и военный деятель Римской империи.
 Фелицата Римская, мученица Римская.

Скончались 
 Сарбел и Барбе — христианские святые, мученики.
 Около 101 — Смерть римского эпического поэта Силия Италика (около 26 — около 101).
 Тит Вестриций Спуринна, римский государственный деятель второй половины I века.
 Сюйлиху.

См. также